IRM steht für:
 Information Rights Management in der Informatik
 Interference Reflection Microscopy, siehe Interferenzreflexionsmikroskopie
 Mahan Air (ICAO-Code), iranische Fluggesellschaft

Irm steht für:
 Irm, linker Hauptquellast der Aid (Würm) beim Dorf Deufringen der Gemeinde Aidlingen im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg 

Abkürzung